urna – pojemnik na prochy zmarłego
 urna wyborcza
 Urna – rzeka w Rosji
 urna – rodzaj grzybów (Urnula)